Blue[blú] může být:
 anglicky modrá barva

příjmení osob
 Ben Blue, kanadský herec a komik
 Bob Blue, americký zpěvák a písničkář
 Callum Blue, anglický herec
 David Blue, americký zpěvák a skladatel
 Josh Blue, americký herec-komik
 Lionel Blue (1930–2016), britský reformní rabín a novinář
 Violet Blue, americká spisovatelka

filmy
 Blue (film, 1993), film z roku 1993, režie Derek Jarman
 Blue (film, 2001), japonské romantické drama z roku 2001
 Blue (film, 2009), bollywoodský akční film
 Blue (film, 1968), film z roku 1968

televize
 Blue (televizní kanál), televizní kanál
 Blue (Červený trpaslík), epizoda ze seriálu Červený trpaslík

publikace
 Blue (časopis), časopis pro homosexuální muže
 Blue (manga), manga Kiriko Nananan
 Blue (turistický časopis), turistický časopis
 ''Pokémon Red & Blue, pokémon

hudební skupiny
 Blue (vokální skupina), britská pop/R&B vokální skupina
 Blue (duo), popové duo
 Blue (skupina), skotská rocková skupina
 Bruford Levin Upper Extremities or B.L.U.E., britská rocková skupina
 Blue Effect, česká hudební skupina

alba
 Blue (album) – DVD kanadské hudební skupiny The Birthday Massacre z roku 2005
 Blue (album, Diana Ross)
 Blue (album, Double)
 Blue (album, Down by Law)
 Blue (album, Flashlight Brown)
 Blue (album, Gary Chaw)
 Blue (album, Gemini)
 Blue (album, The Jesus Lizard)
 Blue (album, Joni Mitchell)
 Blue (album, LeAnn Rimes)
 Blue (album, The Mission)
 Blue (album, Phil Keaggy)
 Blue (album, Simply Red)
 Blue (album, Third Eye Blind)

jiný význam
 Big Blue, firma IBM
 Blue (programovací jazyk)
 Blue (Arizona), sídlo v USA ve státě Arizona
 Blue (maskot), maskot klubu Indianapolis Colts
 označení Windows 8.1

Rozcestníky - příjmení